Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1934 го́да () — 13-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Матч за 1-е место

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1934 году
1934 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу